Die Wells Fargo Open 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 26. Juli bis 1. August 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in San Diego